Marco Cecchinato era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al primo turno da Roberto Carballés Baena.

In finale Casper Ruud ha sconfitto Pedro Sousa con il punteggio di 6-1, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Diego Schwartzman (semifinale, ritirato)
  Guido Pella (quarti di finale)
  Dušan Lajović (quarti di finale)
  Borna Ćorić (secondo turno)

  Cristian Garín (ritirato)
  Laslo Đere (secondo turno)
  Albert Ramos Viñolas (secondo turno)
  Casper Ruud (campione)

Wildcard 

  Francisco Cerúndolo (primo turno)
  Facundo Díaz Acosta (primo turno)

  Leonardo Mayer (primo turno)

Qualificati 

  Jozef Kovalík (secondo turno)
  Facundo Bagnis (secondo turno)

  Pedro Martínez (secondo turno)
  Filip Horanský (primo turno)

Lucky loser 

  João Domingues (primo turno)

  Pedro Sousa (finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Argentina Open 2020